Спаса́тельный коне́ц «морко́вка» — средство для оказания помощи утопающим. Представляет собой полотняный мешочек с поплавком (кольцо из пенополимера) и карабином без муфты или петлёй под него на конце верёвки. Верёвку (6—8 мм толщиной и до 25 метров длиной) спасконца укладывают в мешок таким образом, чтобы свободно выходить из него при броске. Используют для спасения людей и судов путём встёгивания в карабин спасаемого объекта.

История 
 1974 год — впервые применил (но не изобрёл) cпасконец-морковку для бурной воды Чарльз Уолбридж
 В СССР cпасательный конец «морковка» был изобретён независимо, но значительно позже

Разновидность
Шары Суслова.

Регламент 
Спасательный конец обязательно должен присутствовать на любом маломерном судне, что проверяет ГИМС.

Советы  
Если у вас будет время перед броском, наберите в пустой мешок спасконца воды, это увеличит вес и улучшит метательную баллистику.
Не пренебрегайте тренировками по броскам спасконца, из этого можно сделать весёлые состязания в хороший солнечный летний день после сплава!
Не старайтесь схватить мешок спасконца, когда вам его кинули, там может остаться несколько метров верёвки и этот факт не облегчит ваше спасение. Хватайтесь лучше за верёвку!

См. также 

 Спасательный жилет
 Спасательный конец Александрова
 Спасательный круг

Примечания

Ссылки 
 п.213: МОРКОВКА — спасконец в мешке (мешок — красного цвета, оттого и название).

 Спасательное дело, раздел учебника судоводителя любителя.
 Спасконец «морковка» своими руками.

 Еще о безопасности: СПАСКОНЕЦ

Спасательные средства на воде